

Communio (en français communion), du latin cum, « avec », et unio, « union », désigne l'union d'intention d'individus ou d'entités distinctes, et peut avoir les significations suivantes :

 Communio  : terme désignant la copropriété dite libre en droit romain.
 Communio Sanctorum : la communion des saints.
 Communio : terme utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner à la fois la communauté des croyants (en grec : ecclésia) et l'incorporation du Corps du Christ par la sancta communio (en grec : koinonia).
 Communio : magazine fondé en 1972 par, entre autres, Joseph Ratzinger, Henri de Lubac et Hans Urs von Balthasar.
 : exercice fondamental de la foi chrétienne.